Приска:

 Святая Приска
 Приска (жена Диоклетиана)
 Приска (ЮАР) — город в Северо-Капской провинции ЮАР.

См. также 
 Присцилла (значения)
 Приск (значения)